Landesverband der Freiwilligen Feuerwehren Südtirols – nome tedesco dell'unione provinciale dei corpi dei vigili del fuoco volontari dell'Alto Adige
 Liechtensteiner Fussballverband – federazione calcistica del Liechtenstein
 Liga Fronte Veneto – partito politico italiano